Ива́н Капу́стин:
 Капустин, Иван Алексеевич (1924—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Капустин, Иван Фёдорович (1759 — ?) — генерал-майор, участник войн против Наполеона.